Michael Weiss  (1569–1612) Brassó város bírája, krónikaíró
Michael Weiss (1955–) Fröhlich-díjas német matematikus
Michael Weiss (1976–) amerikai műkorcsolyázó, olimpikon
Michael Weiss (1981–) világbajnok osztrák triatlonista, olimpikon terepkerékpáros
Michael Weiss (1991–) világbajnok amerikai úszó
Michael Weiss (?) amerikai forgatókönyvíró

Jegyzetek